Ламбеозаврині — триба рослинноїдних динозаврів, що належить до родини гадрозаврових, підродини ламбеозаврових. Жили у пізній крейдовий період.

Класифікація

Роди та види 

 Триба ламбеозаврині
 Рід ламбеозавр
  Вид Lambeosaurus lambei
  Вид Lambeosaurus magnicristatus
  Вид Lambeosaurus laticadus
 Рід коритозавр
  Вид Corythosaurus casuarius
 Рід ніппонозавр
  Вид Nipponosaurus sachalinensis
 Рід Magnapaulia
  Вид Magnapaulia laticaudus
 Рід Velafrons
  Вид Velafrons coahuilensis

Родичі 
Ламбеозаврині відносяться до підродини ламбеозаврових. До цієї підродини відносяться ще три триби: аралозавріні, пазауролофіні та тсінтозавріні. Окрім ламбеозаврових, до родини гадрозавридів належить ще дві підродини: Гадрозаврини та зауролофіни.

Опис

Розмір та маса. 
Ламбеозаврині за довжиною були різні: ніппонозавр - 5-8 метрів,  коритозавр - 8-10, а ламбеозавр - 10-15. За масою коритозавр досягав 3-4 тони, ламбеозавр - 4, 5, а ніппонозавр - 1,1. На зріст ламбеозавр сігав 4 метри.

Гребінь 
У представників триби ламбеозаврині гребінь був як півколо. Він покращував нюх, та, можливо, був резонатором звуків. На відміну від ламбеозавринів, представники триби парозауролофіні мали довгий гребінь, загнутий назад.

Поширення 
Ламбеозавріні були в різних частинах світу: Коритозавра та ламбеозавра знайшли на території США та Канади, ніппонозавра - Росії, а магнопалію - у Мексиці.

Знахідки

Ламбеозавр та коритозавр 
Ламбеозавра знайшов відомий геолог та палеонтолог Лоренс Ламб у провінції Альберта (Канада) в 1923 році. На честь нього й назвали динозавра. Місце, де його знайшли називаєтся Парк динозаврів. Там також знайшли коритозавра та паразауролофа, та багато інших динозаврів. Коритозавра знайшов Барнум Браун у 1912 році.

Ніппонозавр 
Єдиний неповний скелет ніппонозавра знайшли японці у 1934 році в Сахалінській області. У перекладі з латини "ніппонозавр" означає "японський ящір". Скелет зберігається у науковому музеї в місті Саппоро (Японія).

Джерела 

 Детская энциклопедия динозавров и других ископаемых животных. Перевод з английского ООО "Издательство "Виват""
 Ілюстрований атлас.Динозаври : енциклопедія: [пер.з англ.] / Д46 авт. тексту М. Аллабі. - К: Махаон-Україна, 2017. - 192 с. :іл.
Ніппонозавр
Ламбеозаврові
Гадрозавриди

Гадрозаврові